Anastasija Pavljučenkova era la detentrice del titolo, ma ha scelto di non partecipare al torneo.

Teste di serie

  Flavia Pennetta (primo turno)
  Ana Ivanović (campionessa)
  Caroline Wozniacki (semifinale)
  Kirsten Flipkens (primo turno)

  Garbiñe Muguruza (primo turno) 
  Magdaléna Rybáriková (quarti di finale) 
  Karin Knapp (primo turno) 
  Mónica Puig (quarti di finale)

Qualificazioni

  Luksika Kumkhum (secondo turno)
  Julia Boserup (quarti di finale)

  Aleksandra Wozniak (secondo turno) 
  Dalila Jakupovič (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Monterrey Open 2014
WTA Tour 2014